Качуринцы () — село в Волочисском районе Хмельницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 156 человек. Почтовый индекс — 31254. Телефонный код — 3845. Занимает площадь 0,51 км². Код КОАТУУ — 6820985403.

Местный совет 
31254, Хмельницкая обл., Волочисский р-н, с. Петриковцы

Примечания

Ссылки 
 Качуринцы на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Хмельницкой области 

Населённые пункты Волочисского района